Due amici (Deux amis) – racconto di Guy de Maupassant del 1883
 Due amici – romanzo di Carlo Mazzoni del 2011
 Due amici – film del 2002 diretto da Spiro Scimone e Francesco Sframeli
 Due amici (Les Deux Amis) – film del 2015 diretto da Louis Garrel